Sainte-Foy-Tarentaise (gemeente), een gemeente in het Franse departement Savoie
 Sainte-Foy-Tarentaise (skigebied), een skigebied in de gelijknamige gemeente